Kurt Diedrich ist der Name folgender Personen:

* Kurt Diedrich (Pädagoge) (1905–1982), deutscher Schulmann und Autor
 Kurt Diedrich (Generaldirektor) (1922–2018), deutscher Wirtschaftsfunktionär